Елітесеріен 2018 — 74-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув «Русенборг» (за тур до закінчення чемпіонату).

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5/9 грудня 2018

|}

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

4 Гравець забив чотири голи

Примітки

Посилання 
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА 
 Елітесеріен на soccerway 

2018
Норвегія
2018 у Норвегії